DDF Crew
 Dinitrodiazenofuroxaan (explosief)